

Prénom 
Althea et Althéa sont des prénoms féminins venant du prénom grec  (Αλθαια).

Althea

Althéa

Autres 
Althea ou Althéa peut désigner :
 althea ou althéa, la plante Hibiscus syriacus ;
 Althea ou Althée, la fille du roi Thestius d'Étolie, dans la mythologie grecque ;
 Althea, une chanson du groupe Grateful Dead ;
 Althea, la  ;
 Althéa, un personnage dans la saga littéraire Les Aventuriers de la Mer de Robin Hobb.

Voir aussi 
 Force européenne Althea, la force opérationnelle de l'Union européenne qui a succédé, en Bosnie-Herzégovine, à la Force de stabilisation de l'OTAN
 
 , groupe vocal de reggae jamaïcain
  (née en 1945), médecin et chercheuse trinidadien